Cornelis de Wael (architect) (ca. 1440-1505), een Nederlands architect
Cornelis de Wael (kunstschilder) (1592-1667), een Zuid-Nederlands kunstschilder